Biografia: Lee Perry (n. 1936), conegut com a Scratch, músic jamaicà
 Música: Scratch (dj) o scratching, tècnica utilitzada pels discjòqueis
 Informàtica: Scratch (llenguatge de programació), aplicació informàtica
 Cinema: Scratch (documental), dirigit el 2001 per Doug Pray